Frédéric-Christian de Saxe peut désigner : 

 Frédéric IV de Saxe (1722-1763), Prince-Électeur de Saxe
 Frédéric-Christian de Saxe (1893–1968), Margrave de Misnie